Slovo vlak může mít více významů:

 vlaková souprava – skupina navzájem spojených kolejových vozidel určená k samostatné společné jízdě
 vlak – pravidelný spoj nebo jednotlivá jízda kolejového vozidla nebo vlakové soupravy po kolejové dráze, nejde-li o posun
 vlak pro přepravu cestujících
osobní vlak
spěšný vlak
rychlík 
Expres
 soupravový vlak
 služební vlak
 zkušební vlak
nákladní vlak
manipulační vlak
průběžný nákladní vlak
nákladní rychlík
nákladní expres
lokomotivní vlak
obrněný vlak
autovlak
 silniční vlak
 silniční vláček

v názvech uměleckých děl
3:10 Vlak do Yumy – americký filmový western z roku 2007, režie James Mangold 
Vlak (film) – americko-francouzsko-italský válečný film z roku 1964
Vlak dětství a naděje – československý televizní seriál z roku 1985, režie Karel Kachyňa
Poslední vlak – německo-český film z roku 2007, režie Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová
Poslední vlak z Gun Hillu – americký western z roku 1959, režie John Sturges 
Ostře sledované vlaky – československý film z roku 1966, režie Jiří Menzel
Příjezd vlaku – krátký film natočený roku 1895
Poslední obrněný vlak – ruský válečný film z roku 2003, režie Alexej German mladší 
Vlak (počítačová hra) – freeware videohra na PC z roku 1993
 viz též rozcestníky Noční vlak a Půlnoční vlak